Max Reichert ist der Name folgender Personen:

* Max Reichert (Politiker) (1830–1900), deutscher Politiker, MdR 
 Max Reichert (Mediziner) (1845–??), deutscher HNO-Arzt 
 Max Reichert (Segler) (Max Reichert jun.), deutscher Segler 

Siehe auch:
 Maximilian Reichert